Мстислав Данилович (—после 1292) — князь Луцкий (1264—после 1292), Волынский (1288—после 1292). Сын Даниила Галицкого.

Биография 
В 1273 году Мстислав вместе со старшим братом Львом Галицким возглавлял поход в помощь Болеславу Стыдливому, в то время как Владимир Василькович Волынский противостоял ятвягам. По возвращении из польского похода князья послали войска во главе с воеводами в поход на ятвягов, который был успешным.

В галицко-волынско-ордынском походе на Литву зимой 1274/1275 годов Мстислав действовал в Полесье, в походе 1277/1278 годов часть луцких и галицких сил потерпели частное поражение под Волковыском. Русским князьям пришлось удовольствоваться возвратом пленных и покинуть литовские владения.

В 1280 году по инициативе Льва Даниловича был проведён совместный с ордынцами Ногая поход под Сандомир. Волынские князья участвовали в походе подневольно (согласно русской летописи), их войска вели себя пассивно, галицкое войско при попытке развить наступление на Краков было разбито под Гослицами.

В 1285 году Мстислав участвовал в галицко-ордынском походе в Венгрию с Ногаем и Тула-Бугой, в 1286-м — с Тула-Бугой под Сандомир, в 1287-м — с Тула-Бугой и Алгуем также в Польшу.

В 1288 году унаследовал Владимир-Волынский и Берестье по смерти Владимира Васильковича. Лев был недоволен завещанием своего двоюродного брата, и его сын, Юрий Львович, даже на некоторое время занял Берестье. В 1289 году Мстислав получил от литовских князей Будикида и Будивида Волковыск, в том же году помог Конраду Мазовецкому захватить Сандомир.

Мстислав умер без наследников (его единственный сын, Даниил Мстиславич умер до смерти отца), Волынь отошла Льву Даниловичу, луцким князем стал Юрий Львович.

Брак и дети 
Жена — с 1253 года дочь половецкого хана Тейгака.

Сыновья:
 Даниил, участник похода 1280 года в Польшу.
Предположительно:
 Владимир (ум. 1315), удельный князь луцкий. Из родословных видно, что он оставил после себя единственную дочь Анну, выданную замуж за Любарта Гедиминовича.

Примечания

Ссылки 
 Галицко-Волынская летопись
 ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ЛІТОПИСУ
 Л.Войтович КНЯЗІВСЬКІ ДИНАСТІЇ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
 Все монархии мира

Персоналии по алфавиту
Князья волынские
Рюриковичи по алфавиту
Романовичи (Рюриковичи)